A’Hern ist der Familienname folgender Personen:

 Basia A’Hern (* 1989), australische Schauspielerin
 Nicholas A’Hern (* 1969), australischer Geher

Siehe auch:
 Ahern